Муэлас-де-лос-Кабальерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 71,51 км². Население — 205 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Más información sobre el municipio

Муниципалитеты Саморы